Rudolf von Sulz ist der Name folgender Personen:
* Rudolf III. von Sulz (vor 1390–1431), Landgraf und Herr zu Rotenberg
 Rudolf IV. von Sulz (1559–1620), Landgraf, Herr von Vaduz und Blumenegg sowie Reichshofrichter 
 Rudolf V. von Sulz (1478–1535), Landgraf, Graf, Reichserbhofrichter, Kaiserlicher Rat, Statthalter und Landvogt